Lossa ist der Name von Fließgewässern:
 Lossa (Unstrut), rechter Zufluss der Unstrut bei Leubingen (Sömmerda), Landkreis Sömmerda, Thüringen
 Lossa (Mulde), rechter Zufluss der Mulde bei Eilenburg, Landkreis Nordsachsen, Sachsen

Lossa oder Lòssa ist der Name von Ortsteilen und Gemeinden:
 Lossa (Finne), Ortsteil der Gemeinde Finne im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Lossa (Thallwitz), Ortsteil der Gemeinde Thallwitz im Landkreis Leipzig in Sachsen
 Lòssa, okzitanischer Name von Losse (Landes), Gemeinde im Département Landes, Frankreich

Lossa ist ein Familienname:
 Ernst Lossa (1929–1944), Opfer der nationalsozialistischen „Euthanasie“
 Johann Christian von Lossa (1692–1754), sächsischer Kaufmann und Unternehmer

Siehe auch:
 Losa